Steele je lahko:
 Steele (priimek)
 USS Steele (DE-8)
 Steele (gora)

Kraji 
 Steele, Alabama
 Steele, Missouri
 Steele, Severna Dakota
 Steele City, Nebraska
 Steele County, Minnesota
 Steele County, Severna Dakota
 Steele, Nemčija
 Fort Steele, Kanada